De Ierse voetbalclub Sligo Rovers speelt sinds 1977 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Sligo Rovers

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Ierland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Sligo Rovers
Sligo Rovers